Suddenly — сингл с дебютного альбома Эшли Тисдейл Headstrong, песня была выпущена в Германии 2 мая 2008 года третьим синглом и не была выпущена в США, став финальным синглом дебютного альбома.

Информация о песне 

Песня была написана Тисдейл и Джэнис Робинсон и спродюсирована Гайем Рошем. Тисдейл исполнила песню на рождественском мероприятии 75th Rockefeller Christmas Tree в Нью-Йорке, США. Издание Music Beat достаточно хорошо оценило песню, хотя и было замечено, что вокал Тисдейл недостаточно силён для лирической баллады такого масштаба.

Клип 
Режиссёром видео стал Скотт Спир, оно было выпущено 6 ноября 2007 года и вошло в DVD «Кое-что об Эшли». В клипе Тисдейл выступает на вымышленном концерте, стоя на белом фоне. В нём также показаны фрагменты DVD, процесс записи, Тисдейл в различные моменты своей жизни, в том числе во время тура «Классный мюзикл: Концерт», в эпизодах появляется Кара ДиоГарди. В конце видео Тисдейл приглашает парня (Джоша Хендерсона), с которым она знакомится в начале трилогии в видео «He Said She Said», в свою гримёрную.

Список композиций 
Макси CD-сингл
 "Suddenly" (Альбомная версия) – 3:40
 "Who I Am" (Неальбомный трек) – 3:17
 "It's Life" (Неальбомный трек) – 3:47
 "Suddenly" (Клип) – 4:09

22-трековый выпуск
 "Suddenly" (Альбомная версия) – 3:40
 "Who I Am" (Неальбомный трек) – 3:17

Чарты

Авторы и технический персонал 
 Вокал – Эшли Тисдейл
 Продюсер – Гай Рош
 Инженер – Душьянт Бакта
 Авторы текста – Эшли Тисдейл, Джэнис Робинсон
 Звукооператор и дополнительное сведение – Мик Газауски
 Бэк-вокал – Джэнис Робинсон
 Пианино и синтезатор – Брюс Дуков, Гай Рош

Сведения о релизах

Примечания

Ссылки 

Синглы Эшли Тисдейл
Поп-баллады
Синглы Warner Bros. Records